Список скульпторів Франції 18 ст.

А 
 Ламбер Сігісбер Адам (1700-1759)

Б 
 Симон Луї Буазо (1743-1809)

В 

 Луї-Клод Вассе ( Louis-Claude Vasse 1717-1772)

Г 

 Жан-Антуан Гудон (1741-1828)

Д 

 Клод-Андре Десен (1740-1823)

К 

 Жан-Жак Кафьєрі (1725-1792)
 Клодіон (1738-1814)
 Марі-Анн Колло (1748-1821)
 Гійом Кусту старший (1677-1846)

Л 

 Фелікс Леконт (1737-1817)

 Жан-Луї Лемуан (1665-1755)
 Жан-Батіст Лемуан (1704-1778)

П 

 Огюстен Пажу (1730-1809)
 Жан-Батист Пігаль (1714-1785)

Р 

 Філіп-Лоран Ролан (1746-1816)

Ф

 Етьєн Моріс Фальконе (1716-1791)

Див. також 

 Французьке мистецтво
 Рококо
 Класицизм
 Реалізм

Посилання

Джерела 

 «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (1890—1907).
 Мацулевич Ж.А. «Статуя Вольтера работы Гудона», Л., 1939
 Мацулевич Ж.А. «Французская портретная кульптура 15-18 веков в Эрмитаже», М-Л., 1940

 Золотов Ю. К. «Французский портрет 18 века», серия «Из истории мирового искусства», М. «Искусство», 1968

 Топалова Е. «Жизненный путь Э. М. Фальконе». — М.: Де-По, 2011. — 204 с. — (Коллекция биографий). — 500 экз., ISBN 978-5-904147-26-6

Французькі скульптори